Municipio de Lamotte puede referirse a alguno de los siguientes en Estados Unidos:

 Municipio de Lamotte (condado de Crawford, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Crawford.
 Municipio de Lamotte (Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Sanilac.